IFC má více významů:
 Industry Foundation Classes – souborový formát
 International Finance Corporation – součást Světové banky
 International Finance Centre – mrakodrap v Hongkongu
 Independent Film Channel – americká televizní stanice

Zkratky iniciálové - 3 znaky